Сокращение ИПП может означать:
 Ингибиторы протонной помпы, или ингибиторы протонного насоса — лекарственные препараты, предназначенные для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта за счёт снижения продукции соляной кислоты посредством блокирования в париетальных клетках слизистой оболочки желудка протонного насоса — Н/К-АТФазы.
 Индекс промышленного производства — макроэкономический параметр; показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада.
 Индивидуальный перевязочный пакет — заключённый в защитную оболочку стерильный комплект перевязочного материала, предназначенный для оказания первой медицинской помощи.
  — набор средств, предназначенный для оказания первой помощи при поражении капельно-жидкими отравляющими веществами.
 Интерфейс программирования приложений, интерфейс прикладного программирования — описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими.